Schäffler steht für:

 Küfer, Handwerker, der Gefäße, meist aus Holz, herstellt
Schäffler ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Schäffler (* 1941), österreichischer Geistlicher, Bischof von Parnaíba
 Annette Schäffler (* 1966), deutsche Animationsfilmproduzentin
 Erik Schäffler (* 1961), deutscher Schauspieler, Sprecher, Produzent und Theaterautor
 Frank Schäffler (* 1968), deutscher Politiker (FDP)
 Ingeborg Schäffler-Wolf (1928–2015), deutsche Künstlerin
 Johann Schäffler (1935–2012), deutscher Manager
 Joseph Schäffler (1937–2018), Schweizer Maler
 Manuel Schäffler (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Maximilian Schäffler (* 1992), deutscher Eishockeyspieler
 Peter Schäffler (* 1939), deutscher Fußballspieler
 Roman Schäffler (1632–1686), Abt in der bayerischen Benediktinerabtei Metten
 Stefan Schäffler (* 1960), Ingenieur, Mathematiker und Hochschullehrer an der Universität der Bundeswehr München
 Steffen Schäffler (* 1968), deutscher Regisseur
 Theodor Heinrich Otto Schäffler (1838–1928), deutsch-österreichischer Unternehmer und Erfinder
 Wilhelm Schäffler (1856–1910), deutscher Politiker (SPD)
Schäfflertanz
 Schäfflertanz, Zunfttanz der Schäffler

Siehe auch:

 Schaeffler
 Schäfler
 Schäfflerdiagramm, Verfahren zum Bestimmen des Gefüges in der Werkstoffkunde
 Scheffler